Allhallows (Cumbria), een plaats in het Engelse graafschap Cumbria
 Allhallows (Kent), een plaats in het Engelse graafschap Kent